Arnoud II van Angoulême (-998), graaf van Angoulême (975-998)
 Arnold II van Bentheim-Steinfurt (1498-1544), graaf van Bentheim, Steinfurt, Tecklenburg en Limburg (1530-1544)
 Arnoud II van Guînes, graaf van Guînes (1205-1220)
 Arnold II van Hulsberg (ca. 1344-voor 1414), heer van Schaloen
 Arnoud II van Kleef (-1201), graaf van Kleef (1198-1201)
 Arnold II van Laurenburg (-1158/59), graaf van Laurenburg (1151–1158)
 Arnold II van Loon (-ca. 1138), graaf van Loon
 Arnold van Horne (bisschop) (1339-1389), bisschop van Utrecht (1371-1378) en Luik (1378-1389)
 Arnold II Huyn van Amstenrade (ca.1525-1579), Heer van Geleen (ca.1549-1575)